

Église Sainte-Thérèse à  (Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus)

Église Sainte-Thérèse à Angers
 Église Sainte-Thérèse-du-Landais à Brest 
 Église Sainte-Thérèse à Compiègne (Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus)
 Église Sainte-Thérèse à Gagny (Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus) 
 Église Sainte-Thérèse à Guilherand-Granges (Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus) 
 Église Sainte-Thérèse de Montillet à Le Blanc-Mesnil 
 Église Sainte-Thérèse à Nantes (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus)
 Église Sainte-Thérèse-des-Richardets à Noisy-le-Grand (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus)
 Église Sainte-Thérèse du Val-Vert à Le Puy-en-Velay
 Église Sainte-Thérèse à Rennes (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus)
 Église Sainte-Thérèse à Tarbes (Sainte-Thérèse-d'Avila)
 Église Sainte-Thérèse du Vert-Galant à Tremblay-en-France
 Église Sainte-Thérèse à Villejuif (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus)

Église Sainte-Thérèse à Curepipe (Sainte-Thérèse-d'Avila)

Église Sainte-Thérèse à Vilnius (Sainte-Thérèse-d'Avila)

Église Sainte Thérèse à Monaco (Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus)

Église Sainte-Thérèse de Cracovie (Sainte-Thérèse-d'Avila-et-Saint-Jean de Cracovie)

Église Sainte-Thérèse de Genève

Voir aussi